Accords de Matignon peut désigner :
 Accords Matignon de 1936, entre la Confédération générale de la production française (CGPF), la Confédération générale du travail (CGT) et l'État (alors le Front populaire) avec plusieurs avancées significatives du droit du travail pour les salariés ;
 Accords de Matignon de 1988, par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, sous l'égide du gouvernement de Michel Rocard et mettant fin au conflit en Nouvelle-Calédonie.